Друга лига Црне Горе у сезони 2010/11. је било четврто по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2009/10. из лиге су испали Црвена Стијена из Подгорице и Гусиње из Гусиња, умјесто њих, у Другу лигу су се пласирали Пљевља из Пљеваља и Искра из Даниловграда. У Прву лигу за сезону 2010/11. пласирала се Младост из Подгорице, као побједник Друге лиге, као и ОФК Бар из Бара, као побједник двомеча са екипом Берана.

Формат такмичења је остао исти као претходних сезона, такмичи се 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2011/12. док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном екипом из Прве лиге на крају сезоне 2010/11.

Клубови у сезони 2010/11.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Челик -3 
 Отрант -3 
 Језеро -1
 Бокељ је нови прволигаш.
 ОФК Бар испао из Прве у Другу лигу.
 Отрант испада у Трећу лигу (Средња регија)
 Пљевља испадају у Трећу лигу (Сјеверна регија)

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Морнар - 10 мјесто у првој лиги,
 Сутјеска - 11. мјесто у првој лиги,
 Јединство - 2 мјесто у другој лиги,
 Беране - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2011/12. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2011/12, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2011/12. пласирали су се Сутјеска из Никшића и Беране из Берана.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Петњица - првак Сјеверне регије,
 Блу Стар - првак Средње регије,
 Игало - првак Јужне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2011/12. пласирали су се Игало из Игала и Петњица из Петњице.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2010/11.